Waldkrug ist ein deutscher Ortsname:
 Waldkrug, Stadtkreis Tilsit, Ostpreußen, seit 1946: Sosnowoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Waldkrug, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland